

Топоніми 

 Онега — місто в Архангельській області Росії.
 Онега — аеропорт у місті Онега.
 Онега — морський порт у місті Онега
 Онега — залізнична станція у місті Онега
 Онега — річка в Архангельській області Росії

Інше 
 «Онега» — російська ракета-носій.
 «Онега» — мінний загороджувач імператорського Балтійського флоту, колишній (до 1909 року) крейсер «Герцог Единбурзький».
 «Онега» — малий протичовновий корабель російського ВМФ
 Онега — вимерла тварина, один з маловивчених представників едіакарської фауни.
 Онега — прізвище:
 Ерміндо Онега (1940—1979) — аргентинський футболіст і тренер, півзахисник.

Див. також 
 Онезьке озеро